Малукса:
 Малукса — ныне не существующая деревня, располагавшаяся в Мгинском районе Ленинградской области.
 Малукса — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.